Eager ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Eager (1927–2003), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Ben Eager (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Samuel W. Eager (1789–1860), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Vince Eager (* 1940), britischer Pop-Musiker